Onderdistrict in Indonesië
 Tuntang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tuntang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java